Bänderung steht für:
 Bänderung (Architektur), Oberflächenstruktur eines Bauglieds aus waagerechten Streifen
 Bänderung (Geologie), Wechsel verschiedenartiger Schichten bei Gestein und Gletschereis
 Bänderung (Botanik, Zoologie), Streifenmuster bei Pflanzen und Tieren